I. Rupen (1025 körül–1095) örmény fejedelem, a Hegyek ura
I. Rupen Rajmund (1199–1222) ifjabb örmény király, Antiochia fejedelme